Buckow (Märkische Schweiz) – città del Brandeburgo
 Buckow – quartiere della città di Berlino
 Buckow – frazione della città di Calau (Brandeburgo)
 Buckow – frazione della città di Dahme/Mark (Brandeburgo)
 Buckow – frazione del comune di Kümmernitztal (Brandeburgo)
 Buckow – frazione del comune di Milower Land (Brandeburgo)
 Buckow – frazione del comune di Nennhausen (Brandeburgo)
 Buckow – frazione del comune di Rietz-Neuendorf (Brandeburgo)
 Buckow – frazione del comune di Schorfheide (Brandeburgo)
 Groß Buckow – località della città di Spremberg (Brandeburgo)
 Klein Buckow – località della città di Spremberg (Brandeburgo)